Aldeacipreste kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeacipreste (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldeacipreste (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar